Johannes Duntze ist der Name folgender Personen:

* Johannes Duntze (Maler) (1825–1895), deutscher Landschaftsmaler
 Johannes Duntze (Jurist) (1901–1987), deutscher Verwaltungsjurist